Nossowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jewfimija Pawlowna Nossowa (1881–1976), russische Kunstsammlerin
 Julija Sergejewna Nossowa (* 1978), ehemalige russische Hürdenläuferin
 Tamara Makarowna Nossowa (1927–2007), sowjetisch-russische Schauspielerin

Siehe auch:
 Nossow